Famous Last Words (boek) - een boek van Timothy Findley
 Famous Last Words (band) - Amerikaanse band
 ...Famous Last Words... - album van Supertramp
 Famous last words (Al Stewart)- album van Al Stewart
 Famous Last Words (M) - album van de band M
 Famous Last Words (Hedley) - album van Hedley
 Famous Last Words (Captain Tractor) - album van Captain Tractor
 Famous Last Words (My Chemical Romance) - song van My Chemical Romance
 Famous Last Words (Tears for Fears)  - song van Tears for Fears